Фёдор Гаглоев:
 Гаглоев, Фёдор Захарьевич (1913—1983) — юго-осетинский писатель и поэт.
 Гаглоев, Фёдор Иванович (род. 1966) — советский и российский футболист.